Die Heineken Trophy 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juni 2000 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die Nottingham Open gespielt, welche genau wie die Heineken Trophy zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Erfolgreicher Titelverteidiger im Einzel war der an Position drei gesetzte Australier Patrick Rafter, der damit zum dritten Mal hintereinander dieses Turnier für sich entscheiden konnte, womit er bis heute den Rekord innehält. Dies war sein erster und einziger Triumph in dieser Saison und der insgesamt zehnte seiner Karriere.
Im Doppel siegten die an zwei gesetzten Tschechen Martin Damm und Cyril Suk, die damit die Nachfolge der Gewinner aus dem Jahr 1998 Guillaume Raoux und Jan Siemerink antraten. 1999 konnte das Doppelfinale aufgrund von Regen nicht stattfinden. Roux trat in diesem Jahr nicht an, während Siemerink als Wild-Card-Starter an der Seite von Sjeng Schalken in der ersten Runde ausschied. Für Damm war es bereits der dritte Titel des Jahres mit wechselnden Partnern und der 18. Erfolg seiner Karriere, für Suk war er der erste Titel der Saison und der 21. seiner Karriere. Es war der zweite gemeinsame Tourerfolg der beiden Tschechen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch